Carganico ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Carganico (Alfred Carganico; 1886–1966), deutscher Finanzbeamter, Schriftsteller und Karikaturist
 Victor Carganico (1887–1945), deutscher Generalmajor
 Walter Carganico (1913–2005), deutscher Generalmajor